El término Garavito puede referirse a:

 Luis Alfredo Garavito Cubillos, violador, asesino y pederasta colombiano.
 Fernando Garavito, periodista y abogado colombiano.
 Julio Garavito Armero, astrónomo colombiano. 
 Garavito, cráter de la Luna nombrado en honor a este último.

Con B (Garabito):
 Cacique Garabito, rey indígena costarricense durante el siglo XVI, monarca de los huetares de occidente.